Варлюї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на північ від Парижа, 60 км на південь від Ам'єна, 6 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 462 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1151,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Варлюї на сайті французького Національного інституту географії
 Варлюї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Варлюї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза